Kana (kanji: 仮名, hiragana: かな) je zajednički naziv za japanska slogovna pisma hiragana (ひらがな) i katakana (カタカナ), te za drevno pismo man’yōganu. Osim njih, japanski također koristi kanji i latinicu (romaji).

Katakana se primjenjuje i za pisanje izoliranog jezika ainua.

Znakovi korišteni u kani uvijek predstavljaju kombinaciju suglasnik + samoglasnik ili samo samoglasnik, uz iznimku nazalnog suglasnika n.

Hiragana i katakana 

Razlike između hiragane i katakane su stilističke prirode. Hiragana se uobičajeno koristi za japanske riječi dok katakana služi za posuđenice ili druge specifične situacije.

Pismo

de:Japanische Schrift#Kana